Grand Prix Series 2012 – GPS 1 – pierwszy turniej mistrzostw Europy w rugby 7 mężczyzn w sezonie 2012, który odbył się w dniach 2-3 czerwca 2012 roku na Matmut Stadium w Lyonie.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Matmut Stadium zawody były pierwszym turniejem sezonu 2012 i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji. Drużyny zostały podzielone na dwie sześciozespołowe grupy rywalizujące w pierwszej fazie w ramach grup systemem kołowym, po czym nastąpiła faza pucharowa – dwie czołowe drużyny z każdej grupy awansowały do półfinałów, zespoły z miejsc trzeciego i czwartego do turnieju Plate, a pozostałe walczyły o Bowl. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Przystępujące do turnieju reprezentacje mogły liczyć maksymalnie dwunastu zawodników. Zespoły zostały rozstawione na podstawie rankingu z poprzedniego roku uzupełnionego o Szkocję, którą uplasowano na miejscu 7 w rozgrywkach elity.

W turnieju triumfowali reprezentanci Anglii. Zawody były transmitowane na antenie lokalnej telewizji oraz w Internecie w serwisie Dailymotion.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

G
2012 we Francji
Zawody sportowe w Lyonie
Rugby union we Francji